Matica slovenská
Matica Srpska